No Calendário armênio, as datas são marcadas pelas letras ԹՎ ou parecidas, costumeiramente com uma linha sobre as letras, indicando "t'vin" ("no ano") seguido por uma ou até quatro letras, cada uma significa um número baseado na ordem do alfabeto. Na Idade Média, os arménios usavam um calendário que começava no ano de 552 a.C, como o começo da era armênia. Para traduzir em anos comuns, adicione 551 ao número. Ao ver a inscrição ԹՎ ՈՀԳ, olhe na tabela abaixo e veja que a soma (600+70+3+551) é igual ao ano 1224.

armenio